Deutsche Partei ist der Name folgender Parteien:

 Deutsche Partei (DP), Partei in der Bundesrepublik Deutschland (1945 bis 1961, auf Landesebene bis 1980)
 Deutsche Partei (ab 1993) (2003 bis 2007 mit dem Zusatz Die Freiheitlichen)
 Deutsche Partei (Jugoslawien), Partei der deutschen Minderheit in Jugoslawien (1922 bis 1929)
 Deutsche Partei (Polen), Partei der deutschen Minderheit in Polen (1922 bis 1939)
 Deutsche Partei (Rumänien), Partei der deutschen Minderheit in Großrumänien (1919 bis 1938)
 Deutsche Partei (Slowakei), Partei der deutschen Minderheit in der Ersten Slowakischen Republik (1938 bis 1945)
 Deutsche Partei (Württemberg), Partei in Württemberg (1866 bis 1918)

Siehe auch:
 Politische Parteien in Deutschland
 Deutsche Partei-Vereinigung des deutschen Volkstums in Polen, Partei der deutschen Minderheit in Polen (1918 bis 1922)